Elizabeth River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Elizabeth River (Macquarie River), Nebenfluss des Macquarie River auf Tasmanien
 Elizabeth River (Northern Territory), in Australien

in Kanada:
 Elizabeth River (Churchill River), in Labrador

in Neuseeland:
 Elizabeth River (Neuseeland), in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Elizabeth River (New Jersey), Zufluss des Arthur Kill in New Jersey
 Elizabeth River (Virginia), Mündungsarm des Hampton Roads in Virginia